L'amplification génique fait référence à un certain nombre de processus naturels et artificiels par lesquels le nombre de copies d'un gène est augmenté «sans augmentation proportionnelle d'autres gènes».

Amplification artificielle de l'ADN 
Dans la recherche ou le diagnostic, l'amplification de l'ADN peut être réalisée par des méthodes telles que :

 Réaction en chaîne par polymérase, un moyen simple, peu coûteux et fiable de répliquer de manière répétée un segment ciblé d'ADN en polymérisant des nucléotides, un concept applicable à de nombreux domaines de la biologie moderne et des sciences connexes. 
 Réaction en chaîne de ligase, une méthode qui amplifie l'acide nucléique utilisé comme sonde. Pour chacun des deux brins d'ADN, deux sondes partielles sont ligaturées pour former la vraie ; ainsi, la LCR utilise deux enzymes : une ADN polymérase (utilisée pour l'amplification initiale de la matrice puis inactivée) et une ADN ligase thermostable .
 L'amplification médiée par la transcription , un système d'amplification d'acide nucléique isotherme à tube unique utilisant deux enzymes, l' ARN polymérase et la transcriptase inverse, pour amplifier rapidement l'ARN/ADN cible, permettant la détection simultanée de plusieurs organismes pathogènes dans un seul tube.

Amplification naturelle de l'ADN 
La réplication de l'ADN est une forme naturelle de copie de l'ADN, la quantité de gènes restant constante. Cependant, la quantité d'ADN ou le nombre de gènes peut également augmenter au sein d'un organisme par duplication de gènes, un mécanisme majeur par lequel du nouveau matériel génétique est généré au cours de l'évolution moléculaire . Les sources courantes de duplications de gènes comprennent la recombinaison ectopique, l'événement de rétrotransposition , l'aneuploïdie, la polyploïdie et le glissement de la réplication.

Un morceau d'ADN ou d'ARN qui est la source et/ou le produit d' événements d'amplification ou de réplication naturels ou artificiels est appelé un amplicon.

Références 

Génétique moléculaire
Génétique